Перша Ліга Туреччини 1968—1969  — 11-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Гезтепе взяв участь у Кубку володарів кубків 1969—1970 як володар Кубка Туреччини 1968—1969.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1968-1969
Туреччина
Туреччина
1968 у турецькому спорті
1969 у турецькому спорті